Belik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Belik, Pemalang, by, 
 Kecamatan Belik, distrikt, Jawa Tengah, 
 Belik, Mojokerto, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar